Rice Lake State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Rice Lake State Park (Iowa)
 Rice Lake State Park (Minnesota)